

Biografia 
Nacque a Toronto, in Ontario. Dopo la fine degli anni '80 si concentra sulla musica balcanica. Parla molto bene il turco ed è riconosciuta a livello internazionale come cantante di musiche popolari turche dell'Azerbaigian.

Il suo interesse per la musica balcanica iniziò da adolescente, durante una visita ad una biblioteca di Burlington, nell'Ontario. In un'intervista lo racconta lei stessa: "il mio sguardo è caduto casualmente su alcuni album in turco, così nacque per questa musica un misterioso legame sentimentale". Quindi, all'inizio degli anni '80 frequentò, presso l'università di Toronto, alcuni corsi di musica etnica, incontrando alcuni musicisti turchi locali e iniziando a studiare lo strumento musicale turchi chiamato bağlama. Più tardi iniziò a cantare e a suonare in un gruppo di musica turca.

Si è interessata principalmente dalle melodie turche dei Balcani conosciute come musica della Rumelia, un antico termine storico per designare la regione della Tracia. Svolse inoltre dei lavori sulla teoria della musica turca e ricerche negli archivi di musiche popolari ormai dimenticate. Ha viaggiato molto, sia in Turchia che in Grecia. Ha visitato ogni villaggio e città dalla Tracia Balcanica alla Grecia, dei quali, oltre alla musica, ha approfondito la conoscenza della cultura e delle persone.

Una volta tornata in Canada scrisse una tesi sulle musiche dei Balcani, e, agli inizi degli anni '90, si stabilì ad Istanbul. Durante i cinque anni passati in Turchia, mentre come artista viveva intensamente la cultura turca e la musica popolare, è salita sul palco durante molti spettacoli e festival.

Possiede una voce da soprano e canta in turco canzoni del gruppo Karislama fondato da Selim Sesler, con il quale, nel 1988, vince il premio Juno. Ha anche partecipato agli album Psyche-belly Dance Music e Duble Oryantal di Baba Zula e Mad Professor.

Nel film Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul, diretto da Fatih Akın, canta le canzoni Penceresi Yola Karsı (in italiano:La finestra sulla strada) e Ben Bir Martı Olsam (in italiano: Se fossi un gabbiano).

La sua formazione musicale si è svolta principalmente tra la Turchia, ad Istanbul e il Canada. Anche se vive in Canada, continua a visitare regolarmente la Turchia e tiene i suoi concerti in entrambi i Paesi, anche con gruppi diversi.

Collaborazioni musicali 
È apparsa invitata su: 
 Baba Zula : Üç Oyundan Onyedi Müzik, in italiano, Diciassette pezzi da tre giochi, Ruhani Oyunhavaları, in italiano Giochi Spirituali, Duble Oryantal, in italiano, Doppio Orientale, Roots, in italiano, Radici. DoubleMoon, Turchia.
 Shantel : Disko Partizani. Essay Records, Germania.
 Nekropsi : Nekropsi, ini italiano, Necroscopia. AK Muzik, Turchia
 Edessa : Bereket, in italiano, Abbondanza. Aga Rhythms, USA
 Lubo and Kaba Horo : 100% Gypsy.
 Mercan Dede: Sufi Dreams, in italiano Sogni Sufi. Golden Horn, USA

Discografia 
 Album Karşılama  in italiano, Benvenuto
 Album Ayde Mori 
 Album Kulak Misafiri  in italiano, Ospite dell'Orecchio

Note

Collegamenti esterni